Het derde Wereldkampioenschap indoor Hockey vrouwen werd 8 februari 2011 tot en met 13 februari 2011 gehouden in Poznań, Polen. Voor de eerste keer in de geschiedenis waren teams van alle confederaties vertegenwoordigd. Nederland is de huidige wereldkampioen door vier jaar geleden Spanje met 4-2 te verslaan. Nederland kon zijn titel niet met succes prolongeren het verloor in de finale met 4-2 van aartsrivaal Duitsland

Deelnemende landen

Locatie
Alle wedstrijden worden gespeeld in de Poznan International Fair Exhibition Hall.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Wedstrijd voor 11/12de plaats

Wedstrijd voor 9e/10de plaats

Wedstrijd voor 7e/8e plaats

Wedstrijd voor 5e/6e plaats

Halve finales

Kleine finale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap indoor hockey mannen - 2011

Externe links
 Officiële site

Hockey in 2011
Hockey in Polen
Sport in Poznań
Indoor
Indoor 2011
Zaalhockey